Bosnië-Herzegovina
 Jasik (Pale), een plaats in de gemeente Pale, Bosnië-Herzegovina
 Jasik (Prnjavor), een plaats in de gemeente Prnjavor, Bosnië-Herzegovina
 Jasik (Sokolac), een plaats in de gemeente Sokolac, Bosnië-Herzegovina

Kroatië
 Jasik (Čaglin), een plaats in de Kroatische gemeente Čaglin